Аа́лтонен () — поширене фінське прізвище. На 1 січня 2017 року в Фінляндії налічувалося 9947 носіїв прізвища «Aaltonen».

Відомі носії 

 Аймо Аалтонен (1906—1987) — діяч фінського робітничого руху.
 Вяйньо Аалтонен (1894—1966) — фінський скульптор-монументаліст.
 Міро Аалтонен (1993) — фінський хокеїст.
 Пааво Аалтонен (1919—1962) — фінський гімнаст.
 Юхаматті Аалтонен (1985) — фінський хокеїст.

Примітки